Candler ist der Name mehrerer

Personen:
 Allen D. Candler (1834–1910), US-amerikanischer Politiker
 Asa Griggs Candler (1851–1929), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Ezekiel S. Candler (1862–1944), US-amerikanischer Politiker
 John W. Candler (1828–1903), US-amerikanischer Politiker
 Milton A. Candler (1837–1909), US-amerikanischer Politiker
 Tanya Candler, kanadische Bassistin, siehe Kittie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Candler (Florida)
 Candler (Georgia)
 Candler (North Carolina)
 Candler County, Verwaltungseinheit Georgia
 Candler Heights (North Carolina)

im NRHP gelistete Objekte:
 Candler Cottage, in Brookline, Massachusetts, ID-Nr. 85003252
 Candler County Courthouse, in Metter, Georgia, ID-Nr. 80000984
 Candler County Jail, in Metter, Georgia, ID-Nr. 02001291
 Candler Park Historic District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 83000191
 Candler Street School, in Gainesville, Georgia, ID-Nr. 82002447

Siehe auch:
 Kandler
 Kändler